— японская фамилия. Известные носители:

 Ямасаки, Артуро (1929—2013) — перуанский и мексиканский футбольный судья.
 Ямасаки, Минору (1912—1986) — американский архитектор.